Symfonische dansen (Aho), een compositie van Kalevi Aho
Symfonische dansen (Rachmaninov), een compositie van Sergei Rachmaninov